Лако — фамилия. Известные носители:
 Лако, Теодор (1936—2016) — албанский писатель, дипломат, политик.
 Лако, Том (род. 2002) — французский футболист.